La Olive Branch Petition fu un documento statunitense discusso durante il secondo congresso continentale nel luglio del 1775 e rappresenta l'estremo tentativo di riconciliazione delle tredici colonie con la madrepatria. 

Il documento afferma la fedeltà delle colonie alla Gran Bretagna e supplica il re di evitare ulteriori conflitti. Il documento fu respinto, e nell'agosto di quello stesso anno le colonie manifestarono la loro ribellione.

Storia degli Stati Uniti d'America nel periodo coloniale